El precio justo es el nombre de varios programas de televisión de distintos países:

The Price is Right, franquicia de concursos de televisión estadounidense;
The Price is Right (programa estadounidense), programa estadounidense de 1972;
El precio justo (programa argentino de 1999), programa de televisión argentino del 1999;
El precio justo (programa argentino de 2019), programa de televisión argentino del 2019;
El precio justo (programa español), programa de televisión español de 1988;
El precio justo (programa español de 1999), programa de televisión español de 1999;
El precio es correcto, programa de televisión colombiano de 2011.